FDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bringeland, Førde, Norvegia